

Biologia molecolare
AUU – codone adenina-uracile-uracile che codifica per l'isoleucina, e codone di avvio della traduzione per i soli procarioti

Codici 
 AUU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aurukun Mission (Australia)